Александр Воинов:
 Воинов, Александр Исаевич (1915—1979) — советский прозаик и сценарист.
 Воинов, Александр Львович (1770—1831) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Воинов, Александр Петрович (1902—1987) — советский архитектор.